Gminy w USA:
 Spink (ang. Spink Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Union
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Spink (ang. Spink County) – w stanie Dakota Południowa